Родопи — гори на сході Балканського півострова в Болгарії і Греції.

Населені пункти 
 Родопи () — община в Пловдивській області.
 Родопи () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.

Див. також 
 Родопі